Клозе () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Клозе, Алекс (1921—2008) — бельгийский велогонщик.
 Клозе, Гиацинт (1808—1880) — французский кларнетист и композитор, профессор Парижской консерватории.
 Клозе, Йозеф (род. 1947) — польский футболист, отец Мирослава Клозе.
 Клозе, Маргарете (1899—1968) — немецкая оперная певица.
 Клозе, Мирослав (род. 1978) — немецкий футболист, член тренерского штаба сборной Германии.
 Клозе, Тимм (род. 1988) — швейцарско-английский футболист.
 Клозе, Фридрих (1862—1942) — немецко-швейцарский композитор.

См. также 
 Клоуз